Кобы́лка — многозначное слово:

 Кобылка  — термин коневодства: молодая самка лошади, по возрасту непригодная для размножения.
 Кобылка — элемент конструкции кровли.
 Кобылка — струнодержатель, деталь струнных музыкальных инструментов.

Населённые пункты 
 Кобылка — город в Польше.
 Кобылка — название села Кодрянка Страшенского района Молдавии до 1968 года.

Реки 
 Кобылка (впадает в озеро Тагрань) — река в Новгородской области.
 Кобылка (приток Камы)
 Кобылка (приток Кеби) — река в Псковской области.
 Кобылка (приток Которосли)
 Кобылка (приток Кшени)
 Кобылка (приток Подчерья)

Насекомые 
Название нескольких видов насекомых из семейства настоящие саранчовые:
 Кобылка сибирская ()
 Египетская кобылка ()
 Кобылка темнокрылая ()
 Кобылка бескрылая пешая ()
 Голубокрылая кобылка ()